Haus Balken bezeichnet:

 ein untergegangenes Rittergut an der Emscher im früheren Kirchspiel Buer, siehe Haus Balken (Gelsenkirchen)
 ein herrschaftliches Gutshaus in Xantener Stadtteil Marienbaum und Wohnsitz der Familie Underberg, siehe Haus Balken (Xanten)